Toen was geluk heel gewoon (televisieserie), een Nederlandse tv-serie
 Toen was geluk heel gewoon (film), een Nederlandse film van Ineke Houtman uit 2014
 1948 (Toen was geluk heel gewoon), een Nederlands lied van Van Kooten en De Bie